Аркускосинус е математическа функция, която се определя като обратна на функцията косинус в интервала
.

Производни 

При  и :

Стойности

Редове 

От горната формула получаваме:

Вижте също 
 Аркуссинус

Тригонометрия